Pedra dels Sacrificis de Capmany (Alt Empordà)
 Pedra dels Sacrificis de Can Cabanyes a Llagostera (Gironès)
 Jaciment de la Pedra del Sacrifici de Savassona (Osona)


Pàgines de desambiguació